Myopsocidae är en familj av insekter. Myopsocidae ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myopsocidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Myopsocidae